Kozji Vrh je ime več naselij v Sloveniji:

 Kozji Vrh nad Dravogradom, občina Dravograd
 Kozji Vrh, Podvelka, občina Podvelka 
 Zgornji Kozji Vrh, občina Radlje ob Dravi

 Kozji Vrh, Čabar (Hrvaška)

naselja v Sloveniji